Ива́н Миха́йлович Рома́нов: Романов, Иван Михайлович (1851—1918) — участник революционного движения в России, народник.
 Романов, Иван Михайлович (1909—1978) — доктор исторических наук, профессор.